The Betrayed — четвёртый студийный альбом валлийской рок-группы Lostprophets, издан в январе 2010 года.

Об альбоме 
Первоначально группа хотела записать The Betrayed вскоре после Liberation Transmission, но проблемы с лейблами и продюсерами привели к многочисленным задержкам. Таким образом некоторые треки с альбома были исполнены в живую уже в 2007 году, но запись альбома не была завершена до июля 2009.

Список композиций 
Вся музыка была написана Lostprophets, кроме «It’s Not the End of the World, But I Can See It from Here», где в соавторстве помимо Lostprophets указан также и Илан Рубин. Все тексты песен написаны Ианом Уоткинсом, кроме «Sunshine», где вместе с Уоткинсом в буклете указан Алед Филлипс.

Участники записи 
 Иан Уоткинс — Вокал
 Ли Гейз — соло-гитара
 Майк Льюис — Ритм-гитара
 Стюарт Ричардсон — Бас-гитара, продюсер
 Джейми Оливер — Синтезатор, DJ, семплы, вокал
 Илан Рубин — Барабаны, перкуссия

Примечания 

Альбомы 2010 года
Альбомы Lostprophets
Альбомы альтернативного рока
Альбомы альтернативного метала